Hiʻiaka steht für:

 Hiʻiaka (Mythologie), eine hawaiische Göttin
 Hiʻiaka (Mond), ein danach benannter Mond der Haumea